Brignolia panacifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustav Heynhold. Brignolia panacifolia ingår i släktet Brignolia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
panacifolia